Alsóbulzesd (Bulzeştii de Jos) település Romániában, Hunyad megyében 
 Felsőbulzesd (Bulzeştii de Sus) település Romániában, Hunyad megyében
 Bulzeşti település Romániában, Dolj megyében